Divizia A1 kan avse:
Divizia A1 (damvolleyboll, Rumänien)
Divizia A1 (herrvolleyboll, Rumänien)